Borów je název více míst v Polsku:

 Gmina Borów – gmina v Dolnoslezském vojvodství
 Borów (okres Strzelin) – část gminy Borów
 Borów (okres Svídnice) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Dobromierz
 Borów (okres Trzebnica) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Prusice
 Borów (okres Krasnystaw) – vesnice v Lublinském vojvodství, část gminy Gorzków
 Borów (okres Kraśnik) – vesnice v Lublinském vojvodství, část gminy Annopol
 Borów (okres Opole Lubelskie) – vesnice v Lublinském vojvodství, část gminy Chodel
 Borów (Lubušské vojvodství) – vesnice v Lubušském vojvodství, část gminy Świebodzin
 Borów (gmina Grabów) – vesnice v Lodžském vojvodství, část gminy Grabów
 Borów (gmina Łęczyca) – vesnice v Lodžském vojvodství, část gminy Łęczyca
 Borów (okred Łowicz) – vesnice v Lodžském vojvodství, část gminy Bielawy
 Borów (Mazovské vojvodství) – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Kazanów
 Borów (Svatokřížské vojvodství) – vesnice ve Svatokřížském vojvodství, část gminy Jędrzejów
 Borów (Velkopolské vojvodství) – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Opatówek
 Borów Polski – vesnice v Lubušském vojvodství, část gminy Nowe Miasteczko
 Borów Wielki – vesnice v Lubušském vojvodství, část gminy Nowe Miasteczko